Een verkeersweg:
 N177 (België)
 N177 (Frankrijk)
 N177 (Nederland), zie Provinciale weg 177
 N177 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing